Bilder des Orients (Stieglitz), vier bundels gedichten van Heinrich Wilhelm Steiglitz
 Bilder des Orients (Loewe), liederencyclus van Carl Loewe
 Fünf Gedichte aus 'Bilder des Orients' von Stieglitz, vijf liederen van Niels Gade